

Geografia 

Circondario del Tajmyr – circondario della Russia
Lago Tajmyr – lago della Russia
Penisola del Tajmyr – penisola della Russia nel Mar Glaciale Artico
Tajmyrskij – rajon del Kraj di Krasnojarsk
Isola Tajmyr – isola russa
Malyj Tajmyr – isola russa
Tajmyra – fiume della Siberia settentrionale

Altro 
Classe Tajmyr – classe di rompighiaccio